Državna himna Bosne i Hercegovine — національний гімн Боснії та Герцеговини. Був прийнятий 25 червня 1999 року, законом «Про гімн Боснії та Герцеговини», як заміна старого гімну під назвою «Jedna si jedina», який не містив рядків про сербське та хорватське населення країни. 

Душан Шестіч написав музику до гімну під робочою назвою Intermeco. Згодом він написав слова до гімну разом з Бенджаміном Ісові. Був затверджений парламентською комісією як гімн країни. Потребує затвердження Кабінетом міністрів, Парламентською Скупщиною Боснії та Герцеговини і Народими зборами Боснії та Герцеговини.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Боснії і Герцеговини
 Прапор Боснії і Герцеговини

Посилання 
 Кабінет міністрів 
 Гімн  на nationalanthems.me

Національні символи Боснії і Герцеговини
Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина
Музика Боснії і Герцеговини